Scoterpes är ett släkte av mångfotingar. Scoterpes ingår i familjen Trichopetalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vinterdubbelfotingar
Scoterpes